Kreis Heinsberg
 Heinsberg (stad)
 Heinsberg (Westfalen), gemeente Kirchhundem
 heerlijkheid Heinsberg
 Amtsgericht Heinsberg